Zinnecker ist der Nachname von:

 Georg Zinnecker (1879–1954), deutscher Landtagsabgeordneter
 Jürgen Zinnecker (1941–2011), deutscher Pädagoge
 Maria Rita Zinnecker (* 1964), deutsche Kommunalpolitikerin